Le Département du Travail peut désigner :
 Département du Travail des États-Unis
 Département du Travail et des Retraites (Royaume-Uni)

Voir aussi